Vernadskogo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Podlëdnye Gory Vernadskogo, berg, 
 Poluostrov Vernadskogo, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar